Dywizje piechoty noszące numer 42:

 42 Dywizja Piechoty Obrony Krajowej Królestwa Węgier
 42 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego (1898–1918)
 42 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (I formowania 1940–1941)
 42 Dywizja Niemieckiego Cesarza Rzeszy (1912–1919)
 42 Dywizja Strzelców Wehrmachtu
 42 Dywizja Piechoty "Tęcza" Armii Stanów Zjednoczonych (1917–1919 i od 1943)
 42 Dywizja Piechoty (East Lancashire) Armii Brytyjskiej